Грінберг — єврейське прізвище. Відомі носії:

 Грінберг Абрам Йосипович (1889 —1960) — український архівіст, історик, архівознавець, археограф, педагог вищої школи.
 Грінберг Володимир Григорович (нар. 1935) — український футбольний арбітр.
 Грінберг Григорій Лазарович — молдавський радянський спортсмен і тренер (настільний теніс).
 Грінберг Джозеф (1915 —2001) — американський мовознавець, африканіст та етнограф.
 Грінберг Марія Ізраїлівна (1908—1978) — радянська піаністка та педагог українського походження.
 Грінберг Олександр Зиновійович (1881—1938) — російський і радянський архітектор.
 Грінберг Урі-Цві (1896 —1981) — єврейський письменник.
 Грінберг Христина Григорівна (1857—1942) — революціонерка, народниця.
 Грінберг Яків Львович (1917 —1992) — український художник по гриму.

 Грінберг (ван Лір) Лія Семенівна (1924—2015) — засновниця і директор Єрусалимського міжнародного кінофестивалю.

Єврейські прізвища